Саханское — название населённых пунктов на Украине:

 Саханское — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Саханское — село в Роменском районе Сумской области.

См. также
 Саханская
 Саханский